Newcastle je lahko:
Newcastle upon Tyne
Newcastle, Novi Južni Wales
Newcastle, County Down
Newcastle Emlyn
Newcastle-under-Lyme
Newcastle, Shropshire
Newcastle, Monmouthshire
Little Newcastle
Newcastle, Kalifornija
New Castle, Kolorado
New Castle, Delaware
New Castle, Indiana
New Castle, Kentucky
Newcastle, Maine
Newcastle, Nebraska
New Castle, New Hampshire
New Castle, New York
Newcastle, Oklahoma
New Castle, Pensilvanija
Newcastle, Teksas
New Castle, Virginija
Newcastle, Washington
Newcastle, Wyoming
Newcastle West
Newcastle, County Wicklow
Newcastle, Dublin
Newcastle, County Galway
Newcastle, New Brunswick
Newcastle, Ontario
Toodyay, Zahodna Avstralija
Newcastle, Republika Južna Afrika
Newcastle, Nevis, Sveti Krištof in Nevis
 HMS Newcastle